Симона Халеп була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участь.

Анна Кароліна Шмідлова виграла титул, у фіналі перемігши Сару Еррані з рахунком 7–6(7–3), 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

BRD Bucharest Open, одиночний розряд
2015